Richard-Strauss-Straße ist der Name folgender Straßen

 Richard-Strauss-Straße (Berlin)
 Richard-Strauss-Straße (München)
 Richard-Strauss-Straße (Salzburg)
 Richard-Strauss-Straße (Weimar)
 Richard-Strauss-Straße (Wien)